5 jezior w Polsce:

 Jezioro Dołgie – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, gminie Witnica
 Jezioro Dołgie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie koło jeziora Zarańskiego
 Jezioro Dołgie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, gminie Bielice
 Jezioro Dołgie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, gminie Lipiany
 Jezioro Dołgie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Stepnica, położone na Równinie Goleniowskiej

Zobacz też 
 Jezioro Dołgie Wielkie, Jezioro Dołgie Małe, obszar ochrony ścisłej Jezioro Dołgie Małe
 Dołgie